Ismeno es el nombre de varios personajes de la mitología griega:

Ismeno, un hijo de Pelagón que dio nombre al río anteriormente conocido como El pie de Cadmo.
Ismeno, un dios del río que lleva su nombre hijo de Océano y Tetis o del dios fluvial Asopo y de Metope, la hija de Ladón.
Ismeno, un hijo de Apolo y de Melia, una de las oceánides. También se afirma que este Ismeno fue el que dio su nombre al río beocio. Fue padre de Estrofia y de Dirce, la malvada mujer que fue asesinada por Zeto y Anfión.
Ismeno, uno de los nióbidas, los hijos de Anfión y Níobe que perecieron bajo las flechas de Apolo y Artemisa. Estos dioses vengaron así la ofensa que había hecho Níobe a su madre, cuando la ridiculizó y le negó el culto por haber tenido sólo dos hijos. Los cuerpos de Ismeno y de sus hermanos permanecieron a la intemperie hasta que los mismos dioses les dieron sepultura, pues los habitantes de Tebas habían sido convertidos en piedras. Se le atribuye a Ismeno el haber dado nombre al río anteriormente citado cuando se arrojó a él desesperado por el dolor que le producía la flecha de Apolo.

Referencias